Список птиц, занесённых в Красную книгу Волгоградской области включает 54 вида.

Отряд Поганкообразные — Podicipediformes

Отряд Пеликанообразные — Pelecaniformes

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes

Отряд Гусеобразные — Anseriformes

Отряд Ястребообразные — Accipitriformes

Отряд Соколообразные — Falconiformes

Отряд Курообразные — Galliformes

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes

Отряд Дрофообразные — Otidiformes

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes

Отряд Совообразные — Strigiformes

Отряд Дятлообразные — Piciformes

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes

См. также 
 Список птиц Волгоградской области

Примечания

Литература 
 

 Чернобай В. Ф. Птицы Волгоградской области. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2004. — 287с.

Списки видов, занесённых в Красную книгу Волгоградской области
Списки птиц Волгоградской области